Diomede este forma tradițională, încetățenită în limba română pentru a reda atât varianta masculină (greacă: Διομήδης, Diomedes), cât și varianta feminină (greacă: Διομήδη, Diomede) a numelui grec antic. Alternativ, în scopul de a evita confuziile, se poate folosi forma Diomedes pentru numele masculin și forma Diomeda pentru numele feminin. Biserica Ortodoxă Română și Biserica Română Unită (Greco-Catolică) folosesc forma Diomid, provenită din pronunția neogreacă a aceluiași nume.

Mιtologie greacă

Personaje masculine 

 Diomede din Etolia, erou al ciclului teban și troian
 Diomede din Tracia, regele Bistonilor

Personaje feminine
 Diomede fiica lui Phorbas, iubita lui Ahile după Briseis.
 Diomede fiica lui Lapithes, soția lui Amyklas, fiul lui Lacedemon.
 Diomede fiica lui Xouthos, soția lui Deion.
 Diomede mama lui Euryalos, soția lui Pallas și mama lui Euryalos din Argos.

Nume feminin derivat: Diomedeea (greacă: Διομήδεια, Diomedeia)

 Diomedeea, soția lui Iphiclos, fiul Clymenei, și mama lui Protesilaos.

Personalități istorice 
 Diomede Soter (sec. I î.Hr.), rege indo-grec.
 Diomede din Tars (sec. III d.Hr.), medic originar din Tars, martir la Niceea, în Bitinia, (Sfântul mucenic Diomid).
 Diomede cel Tânăr (sec. IV d.Hr.), alt martir al bisericii creștine.
 Diomede (Grammaticus) (sec. IV), gramatician latin.

Biologie 
 Diomedea, gen de păsări din familia Diomedeidae, care include și Albatrosul călător (Diomedea exulans).

Geografie 
 Insulele Diomede, situate în mijlocul strâmtorii Bering, poartă numele Sfântului Diomid.
 Câmpia Diomedei, câmpie din Apulia orientală sau Daunia, între Aufide și Cerbale, unde avut loc, în 216 î.Hr. bătălia de la Cannae.

Astronomie 
 (1437) Diomedes, asteroid descoperit în 1937 de către K. Reinmuth (vezi Lista planetelor minore).